Le terme « règle » au singulier comme au pluriel est polysémique et est utilisé dans de nombreux domaines.

Physiologie 
Les règles (toujours pluriel) désignent les menstruations, écoulement de sang par le vagin chez les femmes en âge de procréer.

Astronomie 
La Règle est une constellation.

Conventions sociales 
Au sens moral, une règle est un principe de vie en société. L'ensemble des règles constitue un tout cohérent que les personnes suivent pour mieux coexister : par exemple les règles de la politesse (règles orales) et les règlements municipaux (règles écrites). Les règles ne présentant pas de caractère obligatoire ou contraignant sont dénommées des recommandations.
 Règle juridique
 Règle monastique: la 'Règle' désigne le règlement qui organise la vie monastique ou celle de toute communauté religieuse catholique approuvée par le Saint-Siège. Il existe plusieurs règles monastiques.
 Règle morale
 En enseignement, une règle est la formulation simple d'une convention ou d'un principe vérifié : par exemple les règles de la grammaire et une règle mathématique.
 Plus spécialement dans un jeu, les règles sont les conventions adoptées par les joueurs et qui définissent le jeu.
 En organisation et en management, les règles métier (ou règles de gestion, ou « business rules » en anglais) sont des déclarations de haut niveau structurées, qui permettent de contraindre, contrôler et influencer un aspect du métier.

L'expression « se mettre en règle » ou « être en règle » signifie être en accord avec la loi ou les convenances.

Géométrie et techniques 
Au sens matériel, une règle est un instrument à arêtes rectilignes (éventuellement gradué) servant à tracer des traits droits ou à mesurer des longueurs.

Dans le bâtiment, c'est un outil sous la forme d'une planche d'environ , permettant de tracer des traits droits, vérifier le niveau d'un objet, la règle étant en appui sur l'objet et le niveau étant posé sur la règle, plaquer des plaques à coller contre leur support ou à lisser des chapes de mortier ou de béton.

Une règle est également un dispositif rectiligne utilisé sur des machines automatisées et permettant de mesurer un déplacement linéaire.

Logique et calcul 
En logique, les règles d'inférence fondent différents processus.

En calcul, la règle de trois permet de déterminer une grandeur inconnue à partir de trois autres connues.

Voir aussi 
 Régleur
 Règlement
Loi